Сан Педро Тавиче има више значења:

 Општина Сан Педро Тавиче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Тавиче (Сан Педро Тавиче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику